Als Estländer werden in der deutschen Sprache die Einwohner Estlands bezeichnet, die sich nicht der ethnischen oder nationalen Gruppe der Esten zugehörig fühlen. Daneben kann der Begriff auch für alle Einwohner Estlands unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit verwendet werden. Das entsprechende Adjektiv ist estländisch. Der Begriff wird fast nur noch in einem historischen Kontext gebraucht, vergleichbar mit Russländern im Gegensatz zu Russen.

Im Gegensatz zu „Ausländern“ handelt es sich bei den Estländern um autochthone oder zumindest als „Einheimische“ akzeptierte Bevölkerungsgruppen wie die Deutsch-Balten, die Estlandschweden oder historisch ansässige Russen. Es können auch einheimische Juden oder Roma als Estländer bezeichnet werden. Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle.

Das Estnische verwendet für Estländer den Ausdruck eestimaalane, während der Este als eestlane bezeichnet wird.

Ähnliche Sprachbildungen im Deutschen, die die Einwohnerschaft von der namensgebenden Ethnie des Landes sprachlich trennen, existieren z. B. für Russländer vs. Russen, Lettländer vs. Letten, Livländer vs. Liven, Kurländer vs. Kuren usw.

Gesellschaft (Estland)
Demonym